Álvares Florence kan syfta på:

Brasilien 

 Álvares Florence (kommun), São Paulo, 
 Álvares Florence (ort), São Paulo,